Михаил Пронин:
 Пронин, Михаил Андреевич (1892—1978) — генерал-майор, Герой Советского Союза, комендант Кёнигсберга в 1945 году.
 Пронин, Михаил Михайлович (1901—1967) — советский военный, государственный и политический деятель.